Emittente – struttura tecnico-imprenditoriale che si occupa della diffusione di contenuti sonori (emittente radiofonica) o insieme sonori e visivi (emittente televisiva), fruibili in tempo reale da utenti dotati di adeguata apparecchiatura ricevente
 Emittente (issuer) – impresa che sviluppa, registra e vende titoli finanziari
 Emittente – in teoria della comunicazione, colui che emette il messaggio